Натуральне число 1657
 1657 рік до нашої ери
 1657 рік нашої ери